Михаил Карагодин:
 Карагодин, Михаил Емельянович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Карагодин, Михаил Иванович — белгородский археолог и краевед, автор ряда книг